Ludwig August ist der Name folgender Personen:

Ludwig August (Anhalt-Köthen) (1802–1818), Herzog von Anhalt-Köthen
Ludwig August von Sachsen-Coburg und Gotha (1845–1907), Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha und brasilianischer Admiral